Казальфьюманезе () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.

Население составляет 3353 человека (2008 г.), плотность населения составляет 41 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 40020. Телефонный код — 0542.

Покровителем коммуны почитается святой Григорий Великий, папа Римский, празднование 12 марта.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Ротонделла, Италия

Администрация коммуны 
Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060510002208/http://www.comunedicasalfiumanese.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/